Guerrico bezeichnet:

 Martín Guerrico (1838–1929), argentinischer Marine-Militär

 Guerrico (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Guerrico (Río Negro), Ort in der argentinischen Provinz Río Negro

 ARA Guerrico, Korvette der argentinischen Marine